Заградник:
 Заградник, Богуслав (1947—1987) — чешский кларнетист.
 Заградник, Винценц (чеш. Vincenc Zahradník; 1899—1967) — чешский альтист и музыкальный педагог.
 Заградник, Освальд (1932—2017) — словацкий писатель, драматург.
 Заградник-Бродский, Богумил (чеш. Bohumil Zahradník-Brodský; 1862—1939) — чешский писатель.